«В полосе прибоя» — детективный художественный фильм режиссёра Ольгерда Воронцова, снятый в 1990 году по мотивам повести А. С. Ромова «При невыясненных обстоятельствах». Премьера фильма состоялась в октябре 1990 года.

Сюжет 

Действие фильма происходит осенью 1989 года. В приморском городке при нападении на инкассаторов убивают милиционера Евстифеева (Юрий Астафьев), приехавшего из Москвы расследовать серию подобных вооружённых нападений. Для расследования этого дела из Москвы прибывает друг погибшего, майор Ровнин (Владимир Кузнецов).

В ходе следствия обнаруживается, что приезд майора,  о котором знали всего двое: начальник уголовного розыска Семенцов (Андрей Болтнев) и лейтенант Лозовая (Ирина Цывина) — явно кому-то очень мешает...

В ролях 
 Владимир Кузнецов — майор Владимир Ровнин
 Ирина Цывина — лейтенант Светлана Сергеевна Лозовая
 Андрей Болтнев — начальник уголовного розыска, подполковник Константин Иванович Семенцов
 Валерий Баринов — бандит по кличке «Кот», в миру ― Бородулин
 Юрий Астафьев — капитан Алексей Евстифеев
 Валентина Березуцкая — тётя Поля, вахтёр общежития
 Татьяна Панкова — баба Клава
 Владимир Кабалин — оперативник
 Леонид Неведомский — генерал
 Рим Аюпов — сторож, бандит
 Виктор Соловьёв — бандит по кличке «Высокий»
 Изиль Заблудовский — лжесвидетель
 Елена Драпеко — соседка Ровнина
 Семён Фурман — Коля, владелец угнанной бандитами «Нивы»

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эдгар Дубровский
 Режиссёр: Ольгерд Воронцов
 Оператор: Владимир Макеранец
 Композитор: Сергей Сидельников
 Художник: Вячеслав Панфилов

Примечания 

Фильмы СССР 1990 года
Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы Ольгерда Воронцова
Экранизации произведений Анатолия Ромова
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях